Вальдемоса (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится в горах Сьерра-де-Трамонтана на севере острова Мальорка.

Муниципалитет входит в состав района (комарки) Сьерра-де-Трамонтана. Занимает площадь 43 км². Население — 2037 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Известные жители и уроженцы 
 Каталина Томас (1533—1574) — католическая святая. Покровительница города Вальдемоса
 Зиму с 1838 на 1839 год в Вальдемосском монастыре провели великий польский композитор Фредерик Шопен и французская писательница Жорж Санд, описавшая их пребывание в Вальдемосе затем в книге «Зима на Мальорке». Эта пара провела на Мальорке два месяца, после чего была вынуждена его покинуть в связи с обострением у Шопена заболевания туберкулёзом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial
 О Вальдемосе на Русском
 Texto en francés de George Sand’s Un invierno en Mallorca («Un hiver à Majorque») gratuito gracias al Proyecto Gutenberg
 Vídeo de Valldemosa 
 http://traveligo.ru/countries/spain/valdemossa.html

Муниципалитеты Балеарских островов
Населённые пункты Балеарских островов
Мальорка